Isla Lobos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla de Lobos, Mexiko, 
 Isla Lobos (ö i Mexiko, Baja California), 
 Isla Lobos, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar